Pan Magoo (postać)
 Pan Magoo (serial animowany)
 Pan Magoo (film)